Reinhold Baumstark ist der Name folgender Personen:

* Reinhold Baumstark (Politiker) (1831–1900), deutscher Politiker und Literaturhistoriker 
 Reinhold Baumstark (Kunsthistoriker) (* 1944), deutscher Kunsthistoriker